

Plaatsen 
Basco (Batanes), een gemeente in de Filipijnse provincie Batanes;
Basco (Illinois), een plaatsje in de Amerikaanse staat Illinois.

Personen 
 José Basco y Vargas, Spaans gouverneur-generaal van de Filipijnen (1878-1887).